Otawara se poate referi la:

 Municipiul Ōtawara, o localitate în Japonia, în prefectura Tochigi
 Asteroidul 4979 Otawara